Есет Кокиулы (каз. Есет Көкіұлы, Тама Есет батыр), в русских источниках — Исет, Эсет, в калмыцких источниках — Эшед;  - ) — казахский полководец, тархан, главный старшина Младшего жуза рода Тама поколения жетыру.

Родословная Есет батыра

Биография 

Есет происходил из рода тама. Его отцом был Кокы батыр, мать Назым была дочерью бия Болпыша из рода аккете. Согласно казахским родословным Есет был дальним потомком казанского карачи-бека Чуры Нарыкова. У Кокы кроме Есета, были и другие сыновья: Турумбет батыр, Тюле, Кибыл, Карабас, Токтагул. Есет батыра родственными узами был связан со многими известными личностями такими как, кипчак Нияз батыр, племянниками батыра были правитель всего Найманского роду Караманда би, а также Бекет ата из рода адай, батыр Жанходжа Нурмухамедов из рода кишкене-шекты. Есет приходился зятем известному батыру Букенбаю старшине рода табын. В русских источниках упоминаются два сына Есета по имени Юлболды и Садыр. По народным преданиям у него также была и дочь Ботагоз.
Впервые в официальных документах упоминается в 1724 году в связи с нападением казахов и каракалпаков на улус тайши Лекбея сына калмыцкого правителя Доржи Назарова, где Есет командовал объединённым отрядом. Активный участник борьбы с джунгарами и волжскими калмыками в течение почти полувека, один из близких сподвижников хана Абулхаира. В период «Ақтабан шұбырынды» наряду с борьбой в составе единого казахского ополчения трех жузов против джунгарских войск совместно с Абулхаиром вел боевые действия в 1723 – 1726 годах на северо-западе Казахстана против волжских калмыков, где командовал крупным отрядом казахских джигитов Младшего жуза. С 1726 по 1728 годы вместе с батыром Букенбаем находился в ставке наместника Калмыцкого ханства Церен-Дондука в качестве аманата. В течение семи лет находился в плену у волжских калмык. В 1742 году писал в Оренбург, что Карасакал, «конечно, не тот Шуна, которого я сам видел бывши в полону у калмык семь лет, ибо я тогда Шуну довольно обхождение знаю и поступки все знаю». Кочевья Есета по сведениям русских источников находились при озере Каракул, между реками Эмбой и Уралом.

Посольство Тевкелева 

Во время пребывания миссии А. И. Тевкелева в Степи был в числе первых казахских старшин, присягавших в урочище Манитюбе на верность российскому престолу, затем активно содействовал со своим зятем Букенбай батыром хану Абулхаиру в принятии российского подданства другими старшинами Младшего и Среднего жузов. В 1740 году в Оренбурге, участвуя в переговорах между феодалами Среднего и Младшего жузов с председателем Оренбургской комиссии князем В. Урусовым, Есет батыр вторично присягнул на верность царскому правительству. В ходе этих переговоров Есет батыр поддержал позицию В. Урусова относительно казахско-русских отношений. В 1743 году был удостоен присвоения ему царским правительством почетного звания тархана.

Башкирское восстание 1755 года 

В ходе башкирского восстания 1755—1756 годов главный старшина семиродцев Есет батыр, совместно с другими старшинами табынского рода Тюлебай бием, Худайназар бием, джагалбайлинского рода Серке батырем приютили бежавших в Младший жуз башкир. Примечательно, что руководители семиродцев, приютившие башкир, были единомышленниками Абулхаира в период принятия российского подданства. Отсюда видно, что некоторые представители казахской знати, находившиеся у истоков казахско-русских связей, со временем изменили свои взгляды.

Смерть 

Похоронен на местности современного поселка Бестамак Алгинского района Актюбинской области. Есет в своем завещании сказал: «После моей смерти похороните меня головой на восток, ногами на запад, чтобы быть покойным, мой дух должен задержать продвижение вражеских войск в глубь казахской степи».

Память 

Пословицы о Есет батыре: «Ердің соңы Есет, пірдің соңы Бекет». Ещё в молодости Срым батыра престарелый батыр Есет говорил ему: «Враг близок, а у нас нелады. Не все сразу идут за батыром. И не все пойдут за тобою». И, прибавляет сказание, «сбылись слова старого Есета. Не слушает народ. Поддается султанам, которым хана надо… Говорят, плакал тогда Срым. Вспомнил Есета. Вспомнил слова: не дано ему достойного коня, не дано послушного народа».

Примечания

Литература 
 Бакунин В. М. Описание калмыцких народов. — С. 58.
 Пальмов Н. Н. Этюды. — Ч. III И IV. — С. 259.
 АВПРИ. Ф. 122/1. 1743 г. Д. 33-38; КРО-1. — С. 285—286, 363 и другие.
 Мавзолеи Есета-батыра Кокиулы и Ботагоз

Казахские батыры